Trio Brasileiro é um grupo brasileiro de choro. Foi formado em 2011, o trio tem o tradicional amor a música do Brasil, com um lado de amizade entre os músicos Dudu Maia e os irmãos Alexandre Lora e Douglas Lora. O trio fez sua primeira turnê em 2012, nos Estados Unidos, mesmo ano em que lançou o primeiro CD, Simples Assim.

Discografia 
 Simples Assim (2012)

Bandas do Brasil
Bandas de música popular brasileira